Divisionen 2014-15 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i 2014-15. Turneringen havde deltagelse af 14 hold – reserveholdene for de ti hold i Metal Ligaen samt fire førstehold. Den indledtes med et grundspil, hvor de 14 hold hver spiller 32 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 5 kampe, samt en bronzekamp bedst af tre kampe. Holdene spiller udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet. Der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Mesterskabet blev vundet af Rødovre Skøjte & Ishockey Klub, som i finalen i slutspillet besejrede Amager Ishockey med 3-0 i kampe. Rødovre SIK havde kvalificeret sig til slutspillet ved at blive nr. 3 i grundspillet, og i kvartfinalen besejrede holdet klart Esbjerg IK med 3-0 i kampe. Semifinaleserien mod lokalrivalerne fra Hvidovre IK blev til gengæld historisk tæt. Rødovre SIK vandt serien med 3-1 i kampe, men alle fire kampe var uhyre jævnbyrdige, og tre af dem måtte afgøres i straffeslagskonkurrence, og sæsonrekorden på 1.300 tilskuere blev netop sat i seriens fjerde kamp i Frihedens Idrætscenter. I finalen mod grundspillets nr. 2, Amager Ishockey, vandt Rødovre SIK den første kamp på hjemmebane med 6-4, hvorefter de efterfølgende to udekampe begge eftertrykkeligt blev vundet med 8-2.

Grundspillet var blevet vundet suverænt af Herning IK, som imidlertid i kvartfinalen overraskende tabte med 0-3 i kampe til grundspillets nr. 8, Odense IK. Fynboerne endte til gengæld med bronzemedaljerne efter at have vundet bronzekampen over Hvidovre IK med 2-1 i kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 3. september 2014 – 19. februar 2015. De 14 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 26 kampe til hvert hold. Derudover var holdene inddelt i to regionale grupper bestående af de syv hold vest for Storebælt og de syv hold øst for Storebælt. Hver af de regionale grupper spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav yderligere seks kampe til hvert hold. Dvs. at hvert hold i alt spillede 32 kampe.

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet.

Kampen mellem Rødovre SIK og Rungsted IK, der skulle have været spillet den 20. januar 2015, blev vundet af Rødovre uden kamp og tæller derfor med i stillingen som en hjemmesejr på 5-0. Kampen mellem Rungsted IK og Amager Ishockey, der skulle have været spillet den 6. februar 2015, blev vundet af Amager Ishockey uden kamp og tæller derfor med i stillingen som en udesejr på 5-0. Disse to kampe er ikke regnet med i statistikkerne i faktaboksene til højre i artiklen over antal spillede kampe og antal scorede mål.

Slutspil 

De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

De fire vindere af kvartfinalerne spillede om to pladser i finalen i to serier bedst af fem kampe. Holdene blev parret, således at det bedst placerede hold i grundspillet, Amager Ishockey, mødte det dårligt placerede hold i grundspillet, Odense IK, i den ene semifinale, mens de sidste to hold mødtes i den anden.

Bronzekamp 

De to tabende semifinalister spillede om bronzemedaljerne i en serie bedst af tre kampe.

Finale 

De to vindere af semifinalerne spillede om mesterskabet i en serie bedst af fem kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen 
Danmarks Ishockey Union 
DIU Stats - Division 1 2014-15 
DIU Stats - Division 1 Playoff 2014-15

Noter

Se også 
 Superisligaen 2014-15

2014-15
Ishockey i 2014
Ishockey i 2015